Jméno a příjmení Zdeněk Kudělka nosí více osobností:

Zdeněk Kudělka (malíř) (1921–1992) – český akademický malíř, ilustrátor knih pro děti, grafik a typograf
Zdeněk Kudělka (historik umění) (1926–2000) – český historik umění